Em botânica:
 Ritidoma, os tecidos de revestimento do tronco das plantas lenhosas, externos ao lenho e ao câmbio vascular, incluindo o floema e a periderme;
 Epicarpo, a camada externa dos frutos;
 Em zoologia:
 Concha, a carapaça dos moluscos;
 Casca do ovo, a parte rígida, externa e protetora dos ovos;
 Carapaça, a peça anatómica, relativamente rígida, que cobre total ou parcialmente o corpo de muitos animais, entre muitos outros os crustáceos, as tartarugas e os escaravelhos.
 Em engenharia, estrutura de superfície não plana, na qual a espessura é muito menor que as outras duas dimensões (ver Teoria das cascas)

 Casca (Rio Grande do Sul) — município do Rio Grande do Sul
 Rio Casca (município) — município de Minas Gerais
 Rio Casca — rio de Minas Gerais

 Casca (distrito) — distrito do Peru da província de Mariscal Luzuriaga, região de Ancash
 Cascas (distrito), em La Libertad
 Cascas (cidade), cidade na província de Gran Chimú

Desambiguação
Desambiguações de topônimos